Зейнаб Набиевна Набиева (21 декабря 1912, с. Гоцатль Большой, Хунзахский район, Дагестанская АССР — 1994) — аварская советская театральная актриса, народная артистка Дагестанской АССР (1958), народная артистка РСФСР (1960).

Биография 
Зейнаб Набиевна Набиева родилась 21 декабря 1912 года в селе Гоцатль Хунзахского района Дагестана. После открытия Аварского театра в Хунзахе, несмотря на яростное сопротивление родственников, решила стать артисткой и устроилась в театр. 

С 1935 года всю жизнь выступала в труппе Аварского театра им. Г. Цадасы. За 40 лет работы в театре создала сотни образов. Искусство актрисы характеризовалось богатством жизненных наблюдений, эмоциональной силой, острой выразительностью, сочным, бытовым юмором, особенно ярко проявившимися в характерных ролях.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка Дагестанской АССР (1950).
 народная артистка Дагестанской АССР (1958).
 Народная артистка РСФСР (23.04.1960).
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Медаль «За трудовую доблесть».
 Почётные и благодарственные грамоты.

Работы в театре 
 «Любовь Яровая» К. Тренева — Любовь Яровая
 «Самодуры» К. Гольдони — Феличе
 «Отелло» Шекспира — Эмилия
 «Ночь лунного затмения» М. Карима — Танкабике
 «Без вины виноватые» А. Островского — Кручинина
 «Гроза» А. Островского — Кабанова
 «Аманат» А. Качалова — Нуцалай
 «Махмуд из Кахаб-Росо» М. Абасова — Ашакодо
 «Суровые дни» Хуршилова — Айханум
 «Горянка» Р. Гамзатова — Хадижат
 «По горным дорогам» Даудова и Закарьяева — Гуарши

 Фильмография 
  — Тучи покидают небо — Нуржан
  — Талисман любви — эпизод

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 3/Глав. ред. П. А. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1964. - 1086 стб. с илл., 7 л. илл.

Ссылки 
 
 
 
 
Персоналии:Аварский музыкально-драматический театр
Заслуженные артисты Дагестанской АССР
Народные артисты Дагестанской АССР